Název Největší hity 2 nesou tyto kompilace:

Největší hity 2 (album Věry Špinarové), 2002
Největší hity 2 (DVD Suchého a Šlitra), 2007
Největší hity 2 (album Suchého a Šlitra), 2009
Helena v Lucerně - největší hity 2 – album Heleny Vondráčkové, 1997
Největší hity 2 - Dáma při těle – album Petra Spáleného, 2000